Рио Сантијаго има више значења:

 Рио Сантијаго (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Сантијаго (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сантијаго, Ла Капиља (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сантијаго (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику